La route départementale 23, ou RD 23, ou D23, est située :
 Dans le département de la Mayenne, elle relie Mayenne à la limite de l'Orne, reprenant l'ancienne RN 162, déclassée en 1972.
 Dans le département des Yvelines, elle relie Bazoches-sur-Guyonne à Trappes.
 Dans le département de l'Allier, elle relie Varennes-sur-Allier au Donjon.
 Dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Tajan à Guizerix.
 Dans le département des Vosges, elle relie la RD420 aux alentours de Combrimont au Val d'Ajol pour devenir la RD83 à la frontière Haute-Saônoise.
 Dans le département des Alpes-Maritimes, elle relie la ville de Menton au village de Gorbio
 Dans le département de la Guadeloupe, elle relie Pointe-Noire et la côte-sous-le-vent à Petit-Bourg et l'agglomération pointoise, du lieu-dit Mahault à Vernou.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Mayenne
 Routes des Yvelines
 Routes de l'Allier

023